Миниахме́т Зинна́тович Гайфу́ллин (1914—2002) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда (1959).

Один из первых в БАССР освоил бурение скважин уменьшенного диаметра, турбинное бурение; инициатор скоростной проходки скважин.

Участник освоения Введеновского, Грачёвского, Ишимбайского, Кинзебулатовского, Тереклинского нефтяных месторождений.

Биография 
Родился 28 августа 1914 года в селе Буриказганово Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (ныне  Республики Башкортостан).

Трудовую деятельность начал в 1930 году в колхозе «Игенчеляр» будущего Стерлитамакского района.

Буровой рабочий, бурильщик, буровой мастер конторы бурения НПУ «Ишимбайнефть» (1933—1969).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1959 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности, Гайфуллину Миниахмету Зиниятовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Умер 19 апреля 2002 года в Ишимбае.

Память 
В его честь названа улица в Ишимбае.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1952),
 Герой Социалистического Труда (1959),
 Орден Ленина (1959),
 Орден Трудового Красного Знамени (1961),
 Медали.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Башкортостана

Литература 
 Бикметов В. «Слежу за делами…»: встреча с Героем Социалистического труда, бывшим буровым мастером М. Э. Гайфулиным // Восход. — 1980. — 6 сентября.
 Наймушин Н. Сложное задание // Герои труда Башкирии. — Уфа: Баш.кн. изд-во, 1969. — С. 256—259.

Ссылки 

 
 Профессионалы нефтегазовой отрасли

Нефтяники Ишимбая
Персоналии:Ишимбайнефть
Персоналии:Ишимбайское управление буровых работ